Philip Watts peut faire référence à:
 Philip Watts (1945- ) est un ancien physicien et homme d'affaires britannique.
 Philip Watts (1846-1926) est un architecte naval britannique.